Mettenheim peut désigner deux communes allemandes :
 Mettenheim en Bavière
 Mettenheim en Hesse rhénane.